Шеррер () / () — фамилия. Известные носители:
 
 Шеррер, Жан-Клод (род. 1978) — швейцарский теннисист.
 Шеррер, Пауль (1890—1969) — швейцарский физик-экспериментатор.
 Шеррер, Самуэль (род. 1997) — швейцарский спортсмен, борец вольного стиля. 
 Шеррер, Ютта